La nazionale di cricket di Bermuda è la selezione nazionale che rappresenta lo Stato di Bermuda nel gioco del cricket.

Storia 
Membro dell'ICC fin dal 1966, grazie alla vicinanza con le Indie Occidentali Britanniche la squadra nazionale è riuscita a cogliere notevoli risultati nonostante le ridotte dimensioni dell'arcipelago.

Ha raggiunto per la prima volta la qualificazione alla coppa del mondo nel 2007, in tale occasione è stata però eliminata al primo turno.

Nella World Cricket League attualmente milita in quarta divisione, tuttavia in passato ha giocato anche in prima divisione in tale competizione. Nel Campionato Americano di cricket è riuscita a trionfare nell'edizione 2006 ed è stata anche finalista nel 2000, 2008 e 2013.

Ha preso parte anche a quattro edizioni della ICC Intercontinental Cup, raggiungendo come massimo risultato la semifinale nell'edizione 2005.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Cricket a Bermuda
Bermuda
Cricket